El Municipio 13 es el nombre de varios municipios principalmente en Estados Unidos:



Municipio 13 (condado de Benton, Arkansas)

Municipio 13 Cokey (condado de Edgecombe, Carolina del Norte);
 Municipio 13 Haw River (condado de Alamance, Carolina del Norte);
 Municipio 13 Morning Star (condado de Mecklenburg, Carolina del Norte).